Sturdy est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1908-1972), athlète de saut à la perche américain
 (1899-1965), joueur de baseball américain
John Henry Sturdy (1893-1966), homme politique canadien en Saskatchewan
Jordan Sturdy (en vers 1962), homme politique canadien en Colombie-Britannique
Julian Sturdy (né en 1971), homme politique conservateur britannique
Julian Sturdy (né en 1944), homme politique conservateur britannique

Voir aussi
HMS Sturdy (P248), sous-marin britannique

Homonymie de patronyme